Longwu bezeichnet:

 Longwu (Shiping) (龙武镇), Großgemeinde im Kreis Shiping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Rongwo (chinesisch Longwu, 隆务镇), Großgemeinde im Kreis Tongren in der chinesischen Proviny Qinghai

Longwu ist ein Name von:

 Zhu Yujian (1602–1646), als Longwu Kaiser der Ming-Dynastie